Даниил Сарториус (, Штитник — , Банска-Бистрица) — лютеранский проповедник и словацкий поэт.

Был суперинтендентом в Банской Бистрице.

Деятельно работал по чехо-словацкой литературе.

Религиозные труды 
 «Florilegium biblicum aneb. Kwietna zahradka biblicka» (1742),
 «Diarium biblicum aneb. historie biblicke stareho i noweho zakona» (1744),
 «Summowni postyla na wszecky dny nedielni a swateczni w roce» (1746, 4 изд. Прага, 1856).

Источники 
 

Лютеранские проповедники